Ивановское — село в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Стремиловское (до 28 февраля 2005 года входила в состав Стремиловского сельского округа).

Население

География 
Ивановское расположено примерно в 10 км на запад от Чехова, при впадении справа реки Никажель в Лопасню, высота центра посёлка над уровнем моря — 157 м. На 2016 год в Ивановском 9 улиц и 1 садоводческое товарищество.

Всехсвятская церковь в Ивановском известна с XVIII века, к 1883 году был построен кирпичный пятиглавый храм в русско-византийском стиле, с трапезной и колокольней, в духе проектов Константина Тона. Закрыт в 1930-х годах, вновь действует с 2001 года.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов